Provins kan syfta på:

 Provins – en administrativ region
 Provins, Seine-et-Marne – en stad i Frankrike
 Provins (arrondissement) – ett arrondissementet i Frankrike
 Provins (kanton) – en katon i Frankrike
 Provins (tidskrift) – en svensk tidskrift
 Landsorten – ibland även kallad "provinsen", och avser området utanför huvudstaden
 Kyrkoprovins – administrativ mellannivå, främst inom den romersk-katolska kyrkan, mellan påvestolen och stiften